Браничево може бити:
 Браничево (област), област у Србији
 Браничево (Голубац), насеље у општини Голубац, Браничевски округ, Србија
 Браничево (тврђава), тврђава у селу Костолац
 Браничево (часопис), часопис који излази у Пожаревцу
 Браничево (лист из 1875), лист који је некада излазио у Пожаревцу

Види још 
 Браничевски округ, округ у Србији
 Браничевска епархија, епархија Српске православне цркве
 Браничевска бановина, средњовековна бановина у области Браничево